Das OEC Taipei Ladies Open 2010 war ein Tennisturnier für Damen in Taipeh. Das Teppichplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2010 und fand vom 1. bis 7. November 2010 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2010
Tennisturnier in Taipeh